Il doppio del torneo di tennis Open d'Orleans 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Serhij Stachovs'kyj e Lovro Zovko che hanno battuto in finale Jean-Claude Scherrer e Igor Zelenay 7-68, 6-4.

Teste di serie 

 Jean-Claude Scherrer /  Igor Zelenay (finale)
 Kevin Anderson /  Rik De Voest (quarti di finale)

 Serhij Stachovs'kyj /  Lovro Zovko (Campioni)
 Matwé Middelkoop /  Martijn van Haasteren (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open d'Orléans 2008